Die EBSA-Snookereuropameisterschaft 2004 war die dreizehnte Auflage der von der European Billiards and Snooker Association veranstalteten Europameisterschaft im Snooker. Sie fand vom 26. Mai bis 5. Juni 2004 in Völkermarkt in Österreich statt.
Europameister wurde der Nordire Mark Allen, der im Finale den Malteser Alex Borg mit 7:6 besiegte.

Modus 
Die 64 teilnehmenden Spieler wurden in acht Gruppen mit jeweils acht Spielern eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die vier Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgetragen wurde.

Finalrunde

Einzelnachweise 

2004
Europameisterschaft
Sportveranstaltung in Kärnten
Sport (Völkermarkt)
Billardturnier in Österreich